Montaldo di Mondovì —  comuna italiana da província de Cuneo
 Montaldo Bormida —  comuna italiana da província de Alexandria
 Montaldo Roero —  comuna italiana da província de Cuneo
 Montaldo Scarampi —  comuna italiana da província de Asti
 Montaldo Torinese —  comuna italiana da província de Turim

Ver também
 

Desambiguações de topônimos